Plusieurs souverains se sont appelés Maurice I :
 Maurice I, empereur byzantin (582-602) ;
 Maurice I, comte d’Oldenbourg (1167-1211).